Säter (gemeente), een Zweedse gemeente in Dalarna, provincie Dalarnas län
 Säter (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente Säter
 Säter (plaats in Norrköping), een plaats in de Zweedse gemeente Norrköping
 Säter (plaats in Berg), een plaats in de Zweedse gemeente Berg